Deux comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Grand () :
 Comté de Grand (Colorado) ;
 Comté de Grand (Utah).